La categoria 48 kg è stata la prima categoria femminile di peso ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta il 6 agosto 2016. Hanno partecipato 23 atlete.

La gara è stata vinta dall'argentina Paula Pareto, che ha sconfitto in finale la sudcoreana Jeong Bo-kyeong.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Altri progetti

Collegamenti esterni 
*

F 48